Переписка Лейбница с Кларком — серия из 10 писем между немецким философом Готфридом Лейбницем (1646—1716) и английским богословом Сэмюелем Кларк (1675—1729), сторонником и пропагандистом идей Исаака Ньютона (1642—1727). Посвящённая богословским и философским дебатам, эта переписка в интеллектуальном отношении является одной из наиболее влиятельных в XVIII веке. Переписка велась с ноября 1715 года по август 1716 года и завершилась со смертью Лейбница, не успевшего ответить на пятое письмо Кларка. Обмен мнениями происходил через посредство принцессы Уэльской Каролины (1683—1737), и послания философов обычно являлись приложениями к письмам, адресованных авторами к принцессе. Письма Лейбница написаны на французском языке, а Кларка на английском. Оригинал пятого письма Кларка не сохранился.

Исторический контекст 
Полемика с Ньютоном и ньютонианцами занимала больше всего великого немецкого учёного в последние годы его жизни. Тянувшийся с 1680-х годов спор с Ньютоном обострился в 1711 году, когда его ученик  прямо обвинил Лейбница в воровстве теории дифференциального исчисления. В 1712 году Королевское общество встало на сторону своего председателя в вопросе о приоритете этого важнейшего открытия. C 1676 года Лейбниц находился на службе курфюрстов Ганновера. С 1698 года его работодателем был курфюрст Георг Людвиг, который в 1714 году был избран королём Великобритании под именем Георга I. В тот же год ганноверский двор переселился в Лондон, однако Лейбницу в его просьбе присоединиться к королевской семье в Англии было отказано. К этому времени Лейбниц давно вызывал раздражение своим архаичным внешним видом, затянувшимся спором с Ньютоном и неспособностью завершить давно ему порученную работу над историей Ганновера. Последняя из указанных причин была озвучена в качестве официальной. Тем не менее, Лейбниц сохранил хорошие отношения с принцессой Каролиной, супругой принца Уэльского.

В 1710 году Лейбниц опубликовал свои «Опыты теодицеи» и принцесса Уэльская попросила Сэмюэла Кларка перевести этот трактат на английский язык. Однако Кларк отказался, поскольку его собственные взгляды были существенно другими. Вслед за этим принцесса показала Кларку письмо к ней Лейбница, в котором рассматривались сложившиеся к тому времени течения ньютонианской философии в Англии, что и стало причиной последовавшей переписки.

Содержание переписки 

 Первое письмо Лейбница (ноябрь 1715 года). Отмечая, что естественная религия теряет силу, а сторонники Локка предполагают материальность и невечность души, Лейбниц говорит о взглядах Исаака Ньютона по поводу Бога, не соглашаясь с мнением, о том что «пространство — это орган, которым Бог пользуется, чтобы воспринимать вещи». Также он не согласен с идеей Ньютона, что Бог должен время от времени заводить свою «машину» и совершать чудеса — всё это принижает его творение.
 В данном случае, вероятно, имеются в виду утверждения ньютоновской «Оптики» о том, что однородность движения комет в Солнечной системе предполагает действие божественного выбора, и что движение во вселенной вследствие трения убывает, и потому нуждается в новых толчках извне.
 Первое письмо Кларка (без даты). Кларк защищает учение Локка, ошибочной интерпретации которого следовали только материалисты, враги ньютоновских «Математических начал натуральной философии». далее Кларк отрицает, что Ньютон говорил о том, что пространство является органом Бога, которому в силу его вездесущности это не нужно. Однако пространство является «чувствилищем» () вездесущего существа. Также Кларк отмечает, что нет принижения достоинства Бога в том, что он вмешивается в дела своего творения, а полагать иначе является материализмом — признание Бога «надмировым разумом» фактически является его изгнанием из мира.
 Второе письмо Лейбница (без даты). Лейбниц сомневается, что «Начала» Ньютона противоположны материализму. По его мнению материализму следует противопоставить не математику, а метафизику; в пример он приводит свою «Теодицею». Далее Лейбниц излагает принципы, лежащие в основе математики и физики — тождества и необходимости достаточного основания. Согласно последнему из них, требуется достаточная причина, чтобы вещи вели себя так, а не иначе. Богу же, чтобы влиять на мир, нужна материя, а согласно Ньютону её в мире гораздо меньше, чем пустоты — и в этом он больший материалист, чем Демокрит и Эпикур. Лейбниц отмечает, что по его представлению «чувствилище» и «орган» являются одним и тем же, но он готов не развивать эту тему дальше. Далее Лейбниц рассматривает восприятие душою пространства, и сравнивает его с вездесущностью Бога, которое по его мнению должно быть деятельным. Продолжая аналогию с часовщиком, искусство которого состоит в том, чтобы сделать часы, и более их не подводить, Лейбниц говорит, «машина» Бога работает гораздо дольше и правильнее прочих. Лейбниц пишет далее, что он не отрицает вмешательство Бога в механизм мира, но только исправление, так как в противном случае это было бы признанием изменения Богом своих прежних решений. Поскольку Бог всё предвидел, «в его делах господствует предустановленная гармония и красота». Одновременно с этим Лейбниц не исключает наличия провидения, в отличие от Бога социниан, который «живёт от одного дня к другому». Метафору «надмирового разума» Лейбниц полагает вполне уместной, тогда как приведённый Кларком образ короля, в королевстве которого всё идёт прекрасно без его участия — нет, так как в отличие от короля, без Бога вещи существовать не могут. В конце письма Лейбниц утверждает, что вмешательства Бога в дела мира не могут происходить путём совершения чудес, так как это был бы абсурд.
 Второе письмо Кларка (30 декабря 1715). Кларк утверждает, что «математические» принципы вполне могут быть «метафизическими», если из них вытекают метафизические выводы.

Переводы и издания 
Впервые переписка была издана под именем Кларка в 1716 году с добавление предисловия и примечаний; письма Лейбница были переведены на английский. В 1720 году  опубликовал французский перевод писем, снабдив фрагментами из работ Ньютона. В том же году вышло немецкое издание Колера.

На русском языке переписка была впервые издана в 1960 году со вступительной статьёй и примечаниями В. И. Свидерского и Г. Крёбера. С небольшими правками В. В. Соколова она была переиздана в 1982 году.

Примечания

Источники 
 A Collection of Papers, which passed between the late Learned Mr. Leibniz, and Dr. Clarke, In the Years 1715 and 1716, by Samuel Clarke D.D. (London: James Knapton, 1717)
 Recueil de pièces diverses sur la philosophie la religion et l’histoire par Leibniz, Clarke et Newton, publiées par Pierre Desmaizeaux, Amsterdam, 1720

Литература 
 
 
 

Письма
Готфрид Вильгельм Лейбниц
Исаак Ньютон
1715 год в науке
1716 год в науке